Steve Crabb est un nom pouvant désigner:

 (né en 1943), homme politique australien
 (né en 1963), athlète anglais

Voir aussi
Stephen Crabb (né en 1973), homme politique conservateur britannique

Crabb, Steve